Cranford – romanzo di Elizabeth Gaskell
Cranford – comune del New Jersey
Cranford – serie televisiva